Bundesliga austriacka siatkarzy 2011/2012 – 59. sezon walki o mistrzostwo Austrii organizowany przez Austrian Volley League (AVL) we współpracy z Austriackim Związkiem Piłki Siatkowej (niem. Österreichischer Volleyball Verband, ÖVV). Zainaugurowany został 1 października 2011 roku i trwał do 23 kwietnia 2012 roku.

W sezonie 2011/2012 w Lidze Mistrzów Austrię reprezentował , w Pucharze CEV – , natomiast w Pucharze Challenge –  i .

System rozgrywek 
 Faza zasadnicza: W fazie zasadniczej 11 drużyn rozegrało ze sobą systemem kołowym po dwa spotkania. Osiem najlepszych awansowało do fazy play-off, trzy ostatnie rywalizowały w barażach z drużynami 2. Bundesligi o utrzymanie.
 Faza play-off: Faza play-off składała się z trzech rund. W pierwszej rozegrane zostały ćwierćfinały (do trzech zwycięstw). W drugiej odbyły się półfinały (do trzech zwycięstw) oraz mecze o miejsca 5-8 (do dwóch zwycięstw). W ramach trzeciej rundy natomiast rozegrane zostały finały (do czterech zwycięstw), mecze o 3. miejsce, mecze o 5. miejsce oraz mecze o 7. miejsce (wszystkie do dwóch zwycięstw).

Drużyny uczestniczące

Trenerzy

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela fazy zasadniczej

Faza play-off

Drabinka

I runda

Ćwierćfinały 
(do trzech zwycięstw)

II runda

Półfinały 
(do trzech zwycięstw)

Mecze o miejsca 5-8 
(do dwóch zwycięstw)

III runda

Finały 
(do czterech zwycięstw)

Mecze o 3. miejsce 
(do dwóch zwycięstw)

Mecze o 5. miejsce 
(do dwóch zwycięstw)

Mecze o 7. miejsce 
(do dwóch zwycięstw)

Klasyfikacja końcowa

Statystyki, varia

Bibliografia 
 

2011 w piłce siatkowej
2012 w piłce siatkowej
Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Austrii
2011 w Austrii
2012 w Austrii